Ditomyia är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Johannes Winnertz 1846. Ditomyia ingår i familjen hårvingsmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hårvingsmyggor
Ditomyia